Савінья́к-лез-Ормо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Тулузи, 32 км на південний схід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 169 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 397,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Савіньяк-лез-Ормо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Савіньяк-лез-Ормо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж